Baren Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Baren Xiang (socken i Kina, lat 39,41, long 76,08), Xinjiang, 
 Baren Xiang (socken i Kina, lat 37,96, long 77,42), Xinjiang, 

Robotskapade Kinaförgreningar